Флаг муниципального образования Камешки́рский район Пензенской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 ноября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3157.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 воспроизводящее фигуры герба: белый резной подзор кровли, в виде стропила опирающегося на нижние углы полотнища и не достигающего верхнего края на 1/30 ширины полотнища, украшенный внизу прорезными листьями кувшинки, под которым изображено белое солнце».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические и культурные особенности района.

Одним из самых распространённых промыслов, сохранившихся до настоящего времени является резьба по дереву. Орнамент деревянного украшения «репей в червоне» символизирует любовь и счастье. Данная символика чаще всего используется при постройке домов в сёлах Камешкирского района, о чём на флаге говорит изображение резного подзора кровли — стропила, украшенного традиционным орнаментом.

Украшение в виде солнца очень часто изображается на фронтонах домов и является оберегом дома. На флаге звезда аллегорически символизирует направленность развития района в будущее, заботу местных жителей об окружающей среде.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ труда, мужества, силы, красоты и праздника.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста, на флаге района отражает сельское хозяйство как основу экономики региона.

Схожесть композиций флагов Камешкирского района и села Русский Камешкир подчёркивает общность земель, их истории и интересов.

Примечания 

Флаги с изображением солнца